Civilização asteca — antigo povo que habitava a região do atual México
 Língua náuatle ou asteca  idioma falado por este povo
 Asteca (DC Comics) — personagem de histórias em quadrinhos da empresa americana DC Comics
 Asteca (Governador Valadares)  bairro da cidade Governador Valadares, em Minas Gerais

Ver também 
 Tríplice Aliança Asteca — aliança política entre três cidades-Estados náuatles de Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan

Desambiguação